A Nemzeti Bajnokság I. osztályában, 1996-97-ben 18 csapat küzdött a bajnoki címért. Huszadszor lett bajnok az MTK, kilenc pont előnnyel az Újpestet és a harmadik helyezett Ferencvárost megelőzve.
Kiesett A Pécsi MFC és a Csepel SC. Osztályozóra kényszerült a III. Kerületi TVE és az Ecker-Stadler.

Osztályozók:

 III. Kerületi TVE - Diósgyőri FC 1-0, 0-2 (14.000 szurkoló a diósgyőri visszavágón).
 Dunaferr SE - Ecker-Stadler FC 2-2, 1-2.

Feljutottak: Tiszakécskei FC-Eurobusz, Gázszer FC, és a Diósgyőri FC.

A Magyar Labdarúgó-szövetség 1996. december 7-én tartott közgyűlése kimondta a szövetség köztestületté alakulását, ezzel független testületté vált, közalapítványokból és költségvetési hozzájárulásból származó bevételekből gazdálkodik.

Végeredmény 

Bajnok MTK játékosai: Babos Gábor k.(34), Lőrincz Emil (27), Kuttor Attila (32), Szekeres Tamás (30),Molnár Zoltán (22), Farkasházy László (33), Halmai Gábor (31), Illés Béla (32), Zsivóczky Gyula (30), Csertői Aurél (29), Kenesei Krisztián (26).
További játékosok: Preisinger Sándor (25), Orosz Ferenc (23), Zimmermann Tamás (21), Talapa János (17), Horváth Csaba (17), Katzenbach Imre (10), Egressy Gábor (7), Adrian Oprişan (6), Füle Antal (5), Csillag Krisztián (4), Hamar István (2), Barva Ákos (1), Rabóczki Balázs k. (5).

Edző: Garami József

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1